Morrison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Morrison
 Herbert Knowles Morrison
 John Laurence Morrison